Спеція — місто в Італії, столиця однойменної провінції.
 Спеція — провінція в Італії, у регіоні Лігурія.